Klaatu kan avse:

 Klaatu – en fiktiv utomjording i filmen Mannen från Mars
 Klaatu barada nikto – en fras från filmen
Klaatu (band) – ett kanadensiskt rockband